Соревнования по водному поло среди мужских команд на чемпионате мира по водным видам спорта 2017 в Будапеште проходили с 17 по 29 июля 2017 года. Чемпионом соревнований стала сборная Хорватии, для которой этот титул стал вторым в истории. Сборная Сербии заняла третье место и не смогла защитить титул, уступив в полуфинале будущим чемпионам — хорватам. Сборная России впервые за 10 лет вышла в четвертьфинал турнира, но уступила венграм.

Команды  
Команды, которые принимают участие в турнире:

Азия
 
 
Северная и Южная Америка
 
 
 
Австралия и Океания
 
Африка
 

Европа

Соревнование

Групповой этап 

''Все матчи проходят по местному (центральноевропейскому) времени, UTC+02:00.

Группа А 

Казахстан выше Канады благодаря победе в личной встрече 10-9.

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Сетка

Квалификация плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 Водное поло на официальном сайте чемпионата  

Чемпионаты мира по водному поло
Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
2017 год в водном поло